Губернатор Гродненской губернии — глава губернии в составе Российской империи, который обладал административной, судебной, военной, финансовой и политической властью. Губернатор назначался императором согласно докладам министра внутренних дел из лиц, принадлежавших высшим кругам дворянства. Губернатор являлся председателем губернского правления, статистического комитета и губернских присутствий. Он также был председателем или членом около 20 различных губернских комиссий и комитетов.

На протяжении существования губернии гродненскими губернаторами и исполняющими их обязанности были 36 человек, которые в большинстве своем являлись уроженцами коренных российских губерний: Рязанской, Новгородской, Петербургской, Тверской, Калужской, Костромской и др. Большинство из губернаторов были православными, но также среди них был один крещенный еврей (И. А. Шпеер), трое исповедовали католичество (С. Ф. Урсын-Немцевич, М. Т. Бутовт-Андржейкович и Ф. С. Яневич-Яневский), ещё трое — лютеранство (Х. Х. Ховен, В. В. Валь и Ф. А. Зейн), а А. Н. Крейтон исповедовал англиканство.

После Февральской революции 1917 года губернские правления и должности губернаторов были ликвидированы, взамен которых вводились должности губернских комиссаров Временного правительства.

Если управление губернией пришлось по большей части на следующего правителя, то выделяется его цветом и наоборот.

Гродненская губерния

Примечания

Источники

Литература 
 
 
 Butautas R: Po Žemaitijos dangum. Издательство Гедиминас. Вильнюс 2007, ISBN 9986-9300-7-3

Гродненская губерния
Гродненская губерния